Коньково — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Коньково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Коньково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Коньково — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Коньково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Коньково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Коньково — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Коньково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Коньково — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Коньково — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы в XX веке.

Украина 
 Коньково — село в Тельмановском районе Донецкой области.

Другое 
 Коньково — район и внутригородское муниципальное образование в Москве.
 Коньково — станция метро в Москве.

См. также 
 Сергиевское-Коньково
 Коньково-Троицкое 
 Коньково-Деревлёво
 Родник Коньково
 Коньков